Ženská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2019 probíhala na přelomu února a března 2019. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla ukrajinská tenistka Lesja Curenková, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nenasazená 24letá Číňanka Wang Ja-fan, jež ve finále zdolala americkou turnajovou pětku Sofii Keninovou po třísetovém průběhu 2–6, 6–3 a 7–5. Na okruhu WTA Tour si šedesátá pátá hráčka žebříčku připsala premiérové turnajové vítězství ve dvouhře. Bodový zisk Wangovou v následném vydání posunul na nové kariérní maximum, když jí patřilo 49. místo.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2019